Koče (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Koče (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna